Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2006 года по версии журнала Forbes (The World’s Richest People 2006).

Совокупное состояние участников рейтинга составляет 2,6 трлн долларов.

По количеству миллиардеров, живущих в одном городе, на первом месте находится Нью-Йорк (40 человек), на втором — Москва (25 человек).

Двенадцать самых богатых людей

Полный список миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Richest People 2006.
 Список миллиардеров 2006.

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры